Marvel Kapitány, 2019-es Marvel szuperhősfilm
 Marvel Kapitány, DC Comics képregényszereplő
 Carol Danvers (más néven Marvel Kapitány), Marvel Comics képregényszereplő